V150, V-150 oder V.150 steht für:

 V150, französischer Hochgeschwindigkeitszug
 V-150, US-amerikanischer Spähpanzer, siehe M706
 Recommendation V.150, Schemaempfehlung für Modemverbindungen, siehe Internationale Fernmeldeunion #ITU-T